El término Alajuela puede referirse a:

 Alajuela, provincia de Costa Rica;
 Alajuela, cantón de la provincia homónima, Costa Rica;
 Alajuela, ciudad capital de la entidad administrativa anterior;
 Alhajuela o Alajuela, lago artificial creado por el río Chagres de Panamá;
 Alajuela Junior, club deportivo de la ciudad homónima;

También a las especies:

 Anacroneuria alajuela;
 Chrysometa alajuela;
 Neurigona alajuela;
 Metrichia alajuela;
 Flintiella alajuela.